Pessoas
Bartolomé Esteban Murillo (1617 - 1682), pintor espanhol
Eliezer Murilo Engelmann, ex-goleiro brasileiro, conhecido apenas como Murilo, defendeu o Grêmio e o Fluminense

Desambiguações de antropônimos